Kanton Saint-Louis (Guadeloupe)
Kanton Saint-Louis (Haut-Rhin)
Kanton Saint-Louis (Réunion):
Kanton Saint-Louis-1
Kanton Saint-Louis-2
Kanton Saint-Louis-3 (inmiddels opgeheven)